Bordage peut désigner :
 Bordage, une pièce de navire
 Bordage, une exploitation agricole de l'Ouest de la France.

Patronyme 

 Auguste Bordage, homme politique canadien
 Camille Bordage, homme politique canadien
 Pierre Bordage, écrivain français

Homonymie de patronyme